Nositelek jména Juliana Nasavsko-Dillenburská je více:
 Juliana Nasavsko-Dillenburská (1546–1588), sestra Viléma I. Oranžského
 Juliana Nasavsko-Dillenburská (1565–1630), dcera Jana VI. Nasavsko-Dillenburského
 Juliana Nasavsko-Dillenburská (1587–1643), manželka Mořice Hesensko-Kasselského, lankraběnka Hesensko-kasselská